Эль-Ма́фрак (; местные диалекты Mafrag или Mafra’) — мухафаза на северо-востоке Иордании.
 Административный центр — Эль-Мафрак.
 Площадь — , население —

География 
На юго-западе граничит с мухафазой Эз-Зарка, на западе с мухафазами Джараш и Ирбид, на севере с Сирией, на востоке с Ираком, на юго-востоке с Саудовской Аравией.

Административное деление 
Мухафаза разделена на 5 районов:

 Al-Mafraq
 Ar-Ruwayshid
 Bal’ama
 Sabha
 Sama as-Sarhan

Примечания 

Мухафазы Иордании